HMS Warrior ha sido el nombre utilizado por cinco buques y un establecimiento en costa de la Royal Navy.

 fue un navío de línea de tercera clase botado en 1781. fue buque cuartel desde 1818 y buque prisión desde 1840. Fue desguazado en 1857.
 fue el primer ironclad oceánico de la Royal Navy, y fue botado en 1860. Fue buque almacén desde 1902, fue renombrado HMS Vernon III en 1904, y utilizado como pontón como HMS Warrior en 1923. Fue restaurado para su preservación como Warrior en 1979, y es buque museo en Portsmouth.
 fue un crucero acorazado de clase Duke of Edinburgh botado en 1905. Fue puesto fuera de combate en la batalla de jutlandia, y se fue a pique al día siguiente.
 fue un yate requisado por la Royal Navy entre 1917 y 1918
 fue un portaaviones de clase Colossus botado en 1944, que inicialmente estaba destinado a llamarse HMS Brave. fue alquilado a Canadá entre 1946 to 1948, posteriormente fue vendido a  Argentina que lo renombró ARA Independencia (V-1) en 1958.
HMS Warrior fue el nombre asignado al cuartel general de la Royal Navy en, Londres, desde 1963. La base se convirtió en el Cuartel General Conjunto en 1996, antes de ser dado de baja en 1999 para convertirse en la sede de servicios conjuntos.

Referencias

Nombres de buques británicos